Osoby o nazwisku Matkowski:
 Aleksander Matkowski - polski wojskowy, pochowany na Cmentarzu Obrońców Lwowa
 Antoni Matkowski - polski wojskowy, żołnierz 5 Dywizji Syberyjskiej
 Bazyli Matkowski (ur. 1937 w Matkowie) prezes Zrzeszenia Szlachty herbu Sas
 Cezary Matkowski - prokurator wojskowy reżimu Polski Ludowej, podpułkownik, zajmował się m.in. sprawą Franciszka Przysiężniaka (1947)
 Edward Matkowski - syn Michała, polski wojskowy (kapral), żołnierz 8 Bydgoskiego Pułku Piechoty, 
 Edward Matkowski - syn Hilarego, polski wojskowy, żołnierz 7 Pułku Piechoty, Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
 Grzegorz Matkowski - polski wojskowy (kapitan), z-ca dowódcy dywizjonu ds. liniowych w 37 Łużyckim Pułku Artylerii Lekkiej
 Józef Matkowski - syn Michała, polski wojskowy (kanonier), żołnierz 2 Berlińskiego Pułku Piechoty, Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
 Ksawery Matkowski - uczestnik powstania styczniowego 1863-1864, zesłany na Zachodnią Syberię
 Ludwik Matkowski - polski wojskowy, zginął 11 października 1920, pochowany na Cmentarzu Wojskowym w Białymstoku
 Marcin Matkowski (ur. 1981 w Barlinku) polski tenisista
 Mikołaj Matkowski - syn Grzegorza, polski wojskowy (kapral), żołnierz 3 Berlińskiego Pułku Piechoty, Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
 Stanisław Matkowski – poseł Sejmu Krajowego Galicji
 Stanisław Matkowski - polski wojskowy okresu wojny polsko-bolszewickiej, zginął 25 stycznia 1920 w Zamościu
 Tomasz Matkowski - polski pisarz, romanista
 Władysław Matkowski - żołnierz PSZ na Zachodzie (porucznik w st. spocz.); prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju; od lipca 2006 wiceprzewodniczący Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
 Zygmunt Matkowski - polski wojskowy okresu wojny polsko-bolszewickiej, kanonier 12 Pułku Artylerii Polowej, zginął 9 września 1920 we Lwowie, pochowany na Cmentarzu Obrońców Lwowa

 Iwona Matkowska

Matkowsky 
 Adalbert Matkowsky
 Bernard J. Matkowsky
 Dennis Matkowsky

Matkowskyj 
 Andrij Matkowski (; * 1964)

Polskie nazwiska